Nashville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Nashville Historic District (New Hampshire), ID-Nr. 84000574
 Nashville Historic District (North Carolina), ID-Nr. 87001185